Paulwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Paulwitz-Matthäi (* 1950), deutscher Maler, Graphiker und Kunstpädagoge
 Michael Paulwitz (* 1965), deutscher Historiker, Journalist und Redakteur
 Thomas Paulwitz (* 1973), deutscher Historiker, Journalist und Redakteur

Paulwitz steht für
 deutscher Namen des Ortes Rzędziszowice in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 deutscher Namen des Ortes Pawłowice, Dorf der Stadt- und Landgemeinde Ząbkowice Śląskie, Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien  
 deutscher Namen eines südlich von Litobratřice gelegenen, im 15. Jahrhundert verödeten Ortes in dem tschechischen Jihomoravský kraj in Südmähren (auch Paulowitz)

Ober-Paulwitz stand 1616 bis 1637 für
 deutscher Namen des Ortes Horní Povelice in dem tschechischen Moravskoslezský kraj (danach Ober-Paulowitz)